Kompakt: Total 3 или Total 3 — третий по счету сборник, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt 31 июля 2001 года.

Об альбоме 
Kompakt: Total 3 компиляция ремиксов и композиций в стиле микрохаус и минимал-техно.

Электронный музыкальный журнал Pitchfork Media включил Total 3 под номером 175 в свой список 200 лучших альбомов 2000-х (The Top 200 Albums of the 2000s).

Винил и CD-версия довольно сильно различаются между собой (только шесть композиций включены в оба альбома). Все треки, представленные на виниле, ранее не издавались.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 Closer Musik — «Departures» (7:58)
 A2 The Modernist — «Abi '81» (6:58)
 B1 Jürgen Paape — «So Weit Wie Noch Nie» (5:39)
 B2 Peter Grummich — «Schwimmen & Tauchen» (6:29)
 B3 Superpitcher — «Stealing Beauty» (4:46)
 C1 Michael Mayer — «Hush Hush Baby» (6:44)
 C2 Reinhard Voigt — «In Aller Freundschaft» (4:20)
 C3 Sascha Funke — Kuschelrock (5:44)
 D1 Schaeben & Voss — «Montoya» (5:47)
 D2 Dettinger — «Tranquilizer» (5:49)
 D3 Lawrence — «French Fries» (5:54) Треки B2, B3, C3, D1 и D3 представлены только на виниле.

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус